Oceanijski kup u hokeju na travi 2007. je bilo 5. natjecanje za Oceanijski kup u športu hokeju na travi.

Mjesto održavanja 
Održao se u australskom gradu Buderimu u Queenslandu, u prostorima športskog kompleksa Ballinger Multi Sports Complex na Ballinger Roadu.

Vrijeme održavanja 
Održao se od 11. do 16. rujna 2007.

Natjecateljski sustav 
Pobjednici ovog turnira, a u ženskoj konkurenciji i drugoplasirana djevojčad su stjecali pravo sudjelovanja na OI 2008. u Pekingu.

Doprvaku je drugo mjesto donosilo mjestu u izlučnim natjecanjima za OI, a koja su se trebala održati 2008.

Momčadi

Novi Zeland 
Glavni trener: Shane McLeod

Djevojčadi

Novi Zeland 
Glavni trener: Kevin Towns

Muška natjecanja

Skupina

Završnica

Ženska natjecanja

Skupina

Za brončano odličje

Završnica

Izvori 

Oceanijska natjecanja državnih reprezentacija u hokeju na travi
2007